Vigilius van Trente, derde bisschop van Trente (+405)
 Vigilius van Thapsus, Afrikaans bisschop (eind 5e eeuw)
 paus Vigilius, paus (537-555)
 Vigilius (amfibie), uitgestorven amfibie